

Australië 
 Customs House (Brisbane)
 Customs House (Sidney)

Canada 
 Custom House (Montreal) 
 Custom House (Canada)

China 
 Customs House (Shanghai)

Pakistan 
 Custom House (Karachi)

Ierland 
 The Custom House, Dublin, Ierland

Verenigd Koninkrijk 
 Custom House (Belfast) een gebouw in Belfast
 Custom House (London), een district in Londen
 The Custom House (London), een gebouw in Londen
 Custom House for ExCeL, een metrostation van de Docklands Light Railway

Verenigde Staten 
 Customs House (Sodus Point, New York).